Vandières (Marne)
 Vandières (Meurthe-et-Moselle)
ook:
Vendières, Aisne